Warab (estado) — estados do Sudão
 Warab (distrito) — distrito do estado sudanês homónimo

Desambiguações de topônimos